Дофин-Айленд:

 Дофин-Айленд — крупная островная коса на юге штата Алабама.
 Дофин-Айленд — гражданский аэропорт, расположенный в городе Дофин-Айленд (округ Мобил, Алабама, США).